Een vermoorde peuter; zie de Moord op James Bulger
 De meest gezochte bendeleider van de Verenigde Staten; zie James Joseph "Whitey" Bulger